Roca, matèria en estat sòlid que forma part de l'escorça terrestre 
 Roca (cognom), cognom d'origen català, molt estès per tota la península ibèrica 
 Roca (empresa), grup industrial català, fabricant de material sanitari i ceràmica plana, dedicat al sector de les cambres de bany 
 Toponímia:
 Roca o l'Alqueria de Roca, llogaret del municipi de Meliana (l'Horta Nord)
 La Roca o Penyal de Gibraltar
 La Roca d'Albera, poble al Rosselló
 La Roca del Vallès, municipi al Vallès Oriental 
 La Roca (Castellcir), masia del municipi de Castellcir
 La Roca (Folgueroles), masia del municipi de Folgueroles
 La Roca (Gallifa), masia del municipi de Gallifa
 La Roca (Granera), masia del municipi de Granera, al Vallès Oriental
 La Roca (Malla), masia del municipi de Malla
 La Roca (Sant Joan de les Abadesses), masia del municipi de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès
 La Roca (Sant Llorenç Savall), masia al Vallès Occidental 
 La Roca (Sant Martí Sarroca), municipi a l'Alt Penedès
 La Roca (Sobremunt), masia del municipi de Sobremunt
 La Roca (Taradell), masia del mun icipi de Taradell
 La Roca (Vilallonga de Ter), poble al Ripollès 
 Mas d'en Roca a Manresa (Bages)
 Roca d'en Toni, dolmen de Vilassar de Dalt (Maresme)
 Roca Colom, cim del Pirineu entre el Ripollès i el Vallespir 
 Can Roca, diversos indrets
 Biografies:
 Anna Roca (Olot, 1967), actriu i empresària teatral catalana
 Antoni Roca Várez (Maó, 1866 - Girona, 1925), escriptor català
 Emma Roca i Rodríguez (Barcelona, 1973), corredora i esquiadora de muntanya catalana 
 Jordi Roca i Tubau (Ripoll, 1933), artista i dissenyador gràfic
 Maria Mercè Roca i Perich (Portbou, 1958), escriptora catalana
 Miquel Roca i Junyent (Cauderan, Gascunya, 1940) , polític català